Å (Noruega), petita vila de les illes Lofoten, a Noruega
 Å, símbol de la unitat de longitud, vegeu àngstrom
 Å (lletra), lletra d'alguns alfabets germànics escandinaus i el való